Ruiz se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Gustavo R. S. Ruiz
 Hipólito Ruiz López
 Luis Ruiz B.
 Trinidad Ruiz